Un système de management peut être :
 Un système de management de la qualité ;
 un système de management intégré ;
 un système de management de la continuité d'activité ;
 un système de management environnemental ;
 un système de management des idées ;
 un système de management de la sécurité ;
 un système de management de la sécurité de l'information.

Management